«Alarm» () — сингл британской певицы и автора песен Анн-Мари, выпущенный 20 мая 2016 года лейблами Major Tom's, Asylum Records и Atlantic Records в качестве лид-сингла с ее дебютного студийного альбома Speak Your Mind. Песня была написана Уэйном Гектором, Стивом Маком, Анн-Мари и Инной Ролдсен. Анн-Мари исполнила песню в начале 2016 года на MTV Europe Music Awards.

Музыкальный клип на песню, выпущенный 20 мая 2016 года, был снят режиссером Малией Джеймс в Мехико. Он вдохновлен фильмом База Лурмана 1996 года «Ромео + Джульетта».

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Песни 2016 года
Синглы 2016 года
Синглы Asylum Records
Синглы Atlantic Records
Песни Энн-Мари